Leutersdorf (Saksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen
Leutersdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen